Automatisches Parksystem steht für:

 Automatisches Parkhaus
 Autonomes Parken